Березовая Лука — название населённых пунктов:

Россия 
 Берёзовая Лука — село в Духовницком районе Саратовской области.

Украина 
 Берёзовая Лука — село в Гадячском районе Полтавской области.